Symmetrischer Graph steht für:

 symmetrischer Graph (ungerichtet), in der Graphentheorie ein bogen-transitiver Graph, dessen Automorphismengruppe transitiv auf der Menge der geordneten Paare adjazenter Ecken operiert
 symmetrischer Graph (gerichtet), in der Graphentheorie ein spezieller gerichteter Graph

 symmetrischer Graph, in der Analysis ein Funktionsgraph einer symmetrischen Funktion